Antonio Banderas – aktor pochodzenia hiszpańskiego
 Banderas – brytyjski duet pop-rockowy
 Bahía de Banderas (zatoka) – zatoka w Meksyku